Тит Манлій Торкват — консул 299 року до н. е.
 Тит Манлій Торкват — консул 235 року до н. е.
 Тит Манлій Торкват — консул 165 року до н. е.